Ez a lap a Sean, a csodaapa című televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái